Матерн () е име на:

 Марк Корнелий Нигрин Куриаций Матерн, суфектконсул 83 г., легат на Мизия и Долна Мизия (86-89)
 Луций Помпоний Матерн, суфектконсул 97 г.
 Квинт Помпоний Матерн, управител на провинция Долна Мизия 99 г.; суфектконсул 128 г.
 Триарий Матерн Ласкивий, консул 185 г.
 Матерн (узурпатор) († 187 в Рим?) от Галия, ветеран, углавил бунтовническа армия по времето на Комод
 Свети Матерн от Милано († 307), епископ на Милано 3/4 век
 Свети Матерн от Кьолн († ок. 328), епископ на Трир и Кьолн
 Матерн Кинегий, консул на Изтока 388 г.
 Луций Стертиний Квинтилиан Ацилий Страбон Гай Куриаций Матерн Клодий Нум, легат на III Августов легион в Нумидия
 Юлий Фирмик Матерн, писател по древна астрология 4 век (Matheseos libri octo)
 Юлий Матерн, римски търговец 1/2 век.